Кешельта ( — Кешелта, ) — река в Закавказье. Левый приток Пацы. Длина 18 км, 

На Кешельте расположены населённые пункты Дуодонасто и Кемулта.

Согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Южная Осетия расположена в Дзауском районе Южной Осетии, согласно административно-территориальному делению Грузии — в Джавском муниципалитете Грузии.

Примечания 

Бассейн Большой Лиахвы
Реки Южной Осетии